Opactwo Fontenay
Miasta:
 Fontenay (Eure) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Fontenay (Sekwana Nadmorska) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Fontenay (Manche) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Fontenay (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Fontenay (Indre) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Fontenay (Wogezy) – francuska gmina w regionie Lotaryngia